Vracov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Vracov, Stadt im Okres Hodonín
Vracov, Ortsteil von Plánice, Okres Klatovy
Vracov, Ortslage der Gemeinde Omlenice, Okres Český Krumlov